Miroslav Novák (japonista)
 Miroslav Novák (lekarz)
 Miroslav Novák (polityk)
 Miroslav Novák (politolog)
 Miroslav Novák (teolog)